Back to School with Franklin (в русском переводе фильм називаеться Снова в школу с Франклином — канадский анимационный комедийный фильм 2003 года. Это третий фильм про Франклина. Фильм выпущенный прямо на видео.

Сюжет 
Основной сюжет сосредоточен вокрух черепахи Франклин и его друзей, начинающих новый год в школе после летных каникул друзья хотят узнать, что их учитель мистер Сова отсуствует, потому что его вызвали по семейным делам.

Многие ученики из этой школы, переходящие в другую  школу, и они бояться, что не смогут завести новых друзей или постоянно будут одиноки, потому что у них нет друзей, с которыми они привыкли дружить. Это также может быть связан с другим фильмом и сестрой Франклина Гарриет. Хотя Харриет еще не пошла в школу, она переживала эмоциональный период, зная, что ее подруга идет в новую школу и больше не может играть с ней в течение дня. Гарриет быстро смогла справиться от этого, когда ее представили младшему брату Бивера Киту. Она все еще была немного расстроена, потому что сначала их характеры не совпадали, однако они быстро смогли подружиться от этого тяжелого начала своей дружбы.

Фильмы Канады 2003 года
Семейные фильмы Канады
Полнометражные фильмы
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Экранизации литературных произведений
Фильмы о говорящих животных